Остров Бруснева — небольшой остров в море Лаптевых. Расположен в бухте Тикси в 5 км на восток от посёлка Тикси. Размеры острова 1 на 2 км.

В 1903 году командир шхуны «Заря» Ф. А. Матисен назвал остров в честь участника Русской полярной экспедиции инженера Михаила Ивановича Бруснева, составившего подробнейшую карту острова Новая Сибирь. На острове ему установлен обелиск.

Примечания

Топографические карты 
 

Острова моря Лаптевых
Острова Якутии